Bombardia — рід грибів родини Lasiosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 21.10.2019 налічує 14 видів роду Bombardia:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1873. Mycologia fennica. Pars secunda. Pyrenomycetes. Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk. 23:1-252 — P.20

Роди грибів
Сордаріальні